Лужки — деревня в Батецком районе Новгородской области России. Входит в состав Батецкого сельского поселения.

История 
В 1963 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Лужа переименована в Лужки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Батецкого района